Новый совместный поход за благосостояние, образование и освобождение — Новое движение ДЖУЭЛ (, NJM) — гренадская марксистская партия 1973—1983 годов. Находилась у власти с марта 1979 по октябрь 1983. Установила режим по типу «реального социализма» с поправкой на гренадские условия. Потеряла власть и прекратила существование после внутрипартийного раскола, государственного переворота и американского вторжения.

Предыстория

Идеологические предпосылки 
Появление на Гренаде прокоммунистической марксистско-ленинской партии стало итогом длительной эволюции левого оппозиционного движения.

Леворадикальные идеи стали интенсивно распространяться среди гренадской молодёжи в 1960-х годах. Они имели форму концепции Black Power — Чёрная сила — своеобразного соединения левого радикализма с негритюдом. Важным стимулом и мировоозренческим источником являлось ямайское растафарианство. Значительное влияние оказали африканские антиколониальные (ПАИГК, МПЛА, ФРЕЛИМО) и антирасистские (АНК) движения, теории африканского социализма, деятельность Мартина Лютера Кинга и Малькольма Икса, а также спортивные победы и общественные выступления Мухаммеда Али.

Идеология «Чёрной силы» была сформулирована в 1967 году в одноимённой работе Стокли Кармайкла (активист Чёрных пантер) и Чарльза Гамильтона (один из лидеров американского движения за права чернокожих).

Это призыв к объединению чёрных людей, дабы принять своё наследие на основе чувства общности. Это призыв к чёрным людям определить собственные цели, создать собственные организации. Это призыв отбросить расистские институты и ценности современного общества.

В островных странах Карибского бассейна, в том числе на Гренаде, «Чёрная сила» активно противопоставлялась евроцентризму, ассоциируемому с колониализмом.

Мы знали Маленькую Мисс Маффет, Корову, которая прыгнула через Луну, Вильгельма Завоевателя, Нарциссы Вордсворта, так называемое «Открытие Нового света» Христофором Колумбом. Те немногие из нас, кому посчастливилось ходить в школу, учили революцию Кромвеля, но не восстание Федона, реформы Уилберфорса, но не реформы Марришоу. Нас знакомили с Джейн Остин, но оставляли в неведении о Джордже Лемминге.

Жаклин Крефт

Первоначально движение носило в основном культурно-интеллектуальный характер. Главными очагами были студенческие объединения, особенно в Университете Вест-Индии. С 1970 года, под влиянием протестного и забастовочного движения на Тринидаде и Тобаго, активизировалась гренадская леворадикальная оппозиция. Её лидером выступал Морис Бишоп.

10 мая 1970 Бишоп организовал уличные акции солидарности с тринидадским движением. 21 мая правительство Эрика Гейри ответило законом о чрезвычайном положении и созданием Банды мангустов для террористического подавления оппозиции.

Организационные предпосылки 
Основными структурами, впоследствии объединёнными в партию, ставшую известной как NJM, являлись:

 Движение народных ассамблей (MAP). Лидеры — Морис Бишоп, Юнисон Уайтмен, Кендрик Радикс, Жаклин Крефт, идеолог — Франклин Харви. Идеологически базировалось на африканском социализме, исповедовало концепции уджамаа в версии танзанийского президента Джулиуса Ньерере. Позиционировалось как леворадикальное, но первоначально немарксистское, выступало за развитие «прямой демократии»
 Совместный поход за благосостояние, образование и освобождение (, JEWEL). Лидер — Юнисон Уайтмен. Идейно и организационно был аффилирован с MAP, но ориентировался преимущественно на сельское население, акцентировал проекты аграрной кооперации.
 Организация революционного образования и освобождения (OREL). Лидеры — Лиэм Джеймс, Эварт Лэйн, Леон Корнуолл, Бэйзил Гахагэн, Кристофер Страуд, Джон Венту, впоследствии — Бернард Корд и Хадсон Остин. Изначально занимала марксистско-коммунистические просоветские позиции, выступала за «революцию ленинского типа».
 Объединённая организация молодёжи / Гренадская ассамблея молодёжи/Национальная организация молодёжи (JOY/GAY/NYO). Радикальное движение учащейся молодёжи. Действовало преимущественно в учебных заведениях. JOY сформировалась под влиянием Бернарда Корда, ориентировалось прокоммунистически, некоторые активисты впоследствии вошли в OREL. GAY была создана Джорджем Луисоном на иных идейных основах, под впечатлением Второго Ватиканского собора. NYO во главе с Бэйзилом Гахагэном специализировалось на уличных акциях.
 Фронт национального действия (NAF). Молодёжная группировка прямого действия, специализировалась на уличных протестных акциях. Лидер — Морис Бишоп.
 Форум (FORUM). Дискуссионный клуб, распространявший идеи радикальной оппозиции и участвовавший в организации акций NAF. Лидер — Юнисон Уайтмен.
 Движение Cribou. Группа студентов, фермеров, рабочих, безработных и мелких предпринимателей, организовавшая модель Советов-уджмаа. Занимала радикально-социалистические позиции, ориентировалась на MAP и JEWEL.
 Движение улучшения положения общества / Гренадский фронт действия (MACE/GAF). Организация учителей, юристов, техников. Занималась преимущественно поддержанием внешних связей. Лидеры — Морис Бишоп, Кендрик Радикс.
 Освободительное движение Сент-Эндрю (St. Andrew’s LM). Локальная организация студентов и преподавателей. Проводила публичные мероприятия фестивального типа.
 Движение свободных школ (FSM). Организация учителей и учащихся за расширение права на образование. Было тесно связано с аналогичными структурами США и Канады. Лидеры — Джон Холт, Джонатан Козол.
 Женщины и развитие — единство (WAND). Леворадикальное женское движение. Носило общекарибский характер. Добивалось устранения патриархальных ограничений прав женщин, от политических до бытовых. Предположительно в организации участвовала Филлис Корд.

Координационная конференция гренадских и других карибских организаций была проведена на Мартинике в 1972 году. Было принято заявление, в котором говорилось о «народной собственности», «разрушении старой классовой структуры», «равном распределении богатств», обеспечении общего доступа к образованию, медицине и жилью.

Название и идеология 
Партия была создана 11 марта 1973 года объединением двух радикально-социалистических организаций — Объединённого похода за благосостояние, образование и освобождение (, JEWEL) экономиста Юнисона Уайтмена, Движения народных ассамблей (, MAP) адвоката Мориса Бишопа и нескольких небольших оппозиционных организаций. Единая организация получила название Новый объединённый поход за социальное обеспечение, благосостояние и освобождение — Новое движение ДЖУЭЛ (, NJM). Морис Бишоп и Юнисон Уайтмен стали секретарями-координаторами на паритетных началах, но явным лидером являлся Бишоп.

В иных прочтениях Объединённый поход переводится как Совместные усилия, социальное обеспечение как благосостояние. На английском партия чаще называлась Jewel (ДЖУЭЛ) или New Jewel (Новое ДЖУЭЛ) — от  — драгоценный камень. В качестве англоязычной аббревиатуры использовалось NJM (New JEWEL Movement, Новое движение ДЖУЭЛ).

По словам Бишопа, с 1974 «партия начала изучать теорию научного социализма и развиваться по-марксистски, считая социализм единственным решением наших проблем». Идеологией NJM являлся марксизм-ленинизм, однако партия позиционировалась как социалистическая, но не коммунистическая. Построение коммунизма на Гренаде считалось задачей отдалённого будущего в силу отсутствия «объективных социально-экономических предпосылок». Революционно-социалистические взгляды Бишопа содержали значительный элемент левого популизма. Наибольшей поддержкой NJM и лично Морис Бишоп пользовались среди носителей субкультуры раста.

С другой стороны, ортодоксально-коммунистических сталинистских взглядов придерживался главный идеолог партии политолог и педагог Бернард Корд. Эта позиция была характерна и для главного силовика партии бывшего полицейского и тюремщика Хадсона Остина. Её организационно-политическим генератором в NJM являлась группа OREL.

Радикальная оппозиция 
Бишоп, Уайтмен и их сподвижники были активными противниками авторитарного режима Эрика Гейри, многолетнего лидера Объединённой лейбористской партии (GULP) и главы правительства Гренады. Отстранение от власти Гейри и его партии ставилось первоочередной задачей NJM.

4 ноября 1973 NJM провело Народный конгресс, который принял документ с резким осуждением Эрика Гейри. Премьер-министру были предъявлены обвинения в 27 преступлениях социально-экономического («страна превращена в его частное владение») и политического («вместо демократии установлена беспощадная единоличная диктатура») характера. Конгресс потребовал отставки Гейри.

Премьер-министр ответил угрозами, которые реализовались две недели спустя. 18 ноября 1973 произошли события, известные как Bloody Sunday — Кровавое воскресенье — при разгоне активистов NJM полицейскими и боевиками Банды мангустов Морис Бишоп был схвачен и жестоко избит. 21 января 1974 случился Bloody Monday — Кровавый понедельник: при очередном нападении полиции и «мангустов» был убит отец Мориса Бишопа Руперт Бишоп. В феврале 1974 года, первые дни независимости Гренады Морис Бишоп провёл в тюрьме по обвинению в заговоре и подготовке покушения на Гейри.

На выборах 1976 года была создана парадоксальная коалиция Народный альянс — «право-левацкий блок» NJM с консервативной Национальной партией Герберта Блейза. Выборы проходили в условиях террора, результаты фальсифицировались. В итоге было объявлено о победе GULP.

После этого NJM сделала ставку на насильственные методы борьбы. Группа активистов, получившая название «12 апостолов», преимущественно из группы OREL, сформировала Национально-освободительную армию (NLA) и прошла военное обучение в Гайане, где у власти находилось социалистическое правительство.

Правящая партия 
13 марта 1979 года Новое движение ДЖУЭЛ совершило государственный переворот и пришло к власти. (Все командиры боевых групп были членами OREL.) Пост премьер-министра Народно-революционного правительства (PRG) занял Морис Бишоп, возглавивший также несколько ключевых министерств, в том числе МВД, МИД, Минобороны, министерство безопасности. Бишоп стал единоличным председателем NJM и главнокомандующим Народно-революционных вооружённых сил (PRAF). Заместителем премьер-министра был назначен Бернард Корд, командующим Народно-революционной армией (PRA — основа PRAF) — взведённый в генеральское звание Хадсон Остин. (В то же время сохранялся статус Гренады как члена Британского Содружества. Генерал-губернатор Гренады Пол Скун продолжал формально исполнять обязанности, хотя был лишён всякого политического влияния.)

На Гренаде был установлен режим по типу «реального социализма». NJM стала правящей и единственной партией, власть жёстко централизована на марксистской идеологической основе и сосредоточена в руках узкого круга партийно-государственных руководителей, политическая оппозиция запрещена. Активно практиковались мобилизационные кампании, прежде всего при наборе в партийное ополчение — Народно-революционную милицию (PRM). При этом в партийном руководстве существовали заметные расхождения: Бишоп и Уайтмен были склонны к популистским экспериментам с «низовой демократией», Корд и Остин настаивали на жёсткой централизации и дисциплине.

Армейское Управление специальных расследований (OSI) во главе со старшим следователем Виктором Хазбендсом специализировалось на политических репрессиях (генерал Остин особо изучал во Вьетнаме опыт организации мест заключения). Вспомогательные функции осуществляла Народно-революционная полиция (PRP; в отличие от других силовых структур, была создана на базе прежней полицейской службы). Начав с политических противников и неблагонадёжных граждан, власти постепенно перешли к репрессиям и в отношении видных членов правящей партии, подобных литератору Стэнли Сайрусу и генеральному прокурору Ллойду Ноэлу. Основаниями для ареста могли также стать «недонесение», «укрывательство» или просто «рекомендация полиции».

В экономике проводился курс огосударствления и коллективизации, однако в этой области многие решения принимались на прагматической основе. Крайне жёсткий в политико-идеологических вопросах Бернард Корд, курируя экономическую политику, формировал систему, близкую к НЭПу. Очевидны были социальные достижения режима в сферах образования и здравоохранения.

На международной арене Гренада выступала как государство «социалистического лагеря», однозначно ориентированное на СССР. Особенно тесные связи поддерживались с Кубой. Правительство Бишопа претендовало на особую роль в восточнокарибском регионе, выступало с проектами региональной интеграции на социалистической основе. Это осложнило отношения Гренады с такими странами, как Ямайка, Барбадос, Доминика, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины.

NJM имело статус наблюдателя в Социнтерне, полученный в 1978, незадолго до прихода к власти. При этом в закрытой партийной документации социал-демократы, особенно итальянские и португальские, рассматривались как опасные враги.

Крупнейшим проектом PRG было строительство международного аэропорта близ Сент-Джорджеса. Американская администрация Рональда Рейгана, с учётом характера гренадского политического режима и его связей с Кубой, усматривала в проекте военную опасность.

Кризис и падение режима 
К осени 1983 года Гренада оказалась в крайне трудном социально-экономическом положении. Правительство Бишопа вошло в негласный контакт с МВФ, чтобы получить экстренный заём. При этом оно было готово на сокращение социальных расходов и увольнения госслужащих. Морис Бишоп посетил Францию, встретился с Франсуа Миттераном, начал зондировать возможности нормализации отношений с США. Это категорически не устраивало коммунистических радикалов.

Как и полагается в марксистско-ленинской партии, руководители начали обвинять друг друга в «правом оппортунизме», «безыдейности», «скатывании» и прочих грехах, совсем как в «больших» коммунистических партиях.

Михаил Геллер, Александр Некрич, «Утопия у власти»

В августе—сентябре 1983 в политбюро и ЦК NJM и в PRG обозначился раскол на «марксистско-ленинскую» (Бернард Корд, Филлис Корд, Хадсон Остин, Эварт Лэйн, Лиэм Джеймс, Леон Корнуолл, Селвин Стрэчан) и «мелкобуржуазно-мещанскую» (Морис Бишоп, Юнисон Уайтмен, Жаклин Крефт, Кендрик Радикс, Джордж Луисон) фракции. Исторически политические корни первых вели преимущественно в OREL, вторых — в MAP. Существенно, что на стороне «марксистов-ленинцев» было командование PRA, тогда как на стороне «мещан» — функционеры общественных организаций.

Корд и его сторонники потребовали от Бишопа разделения верховной власти и совместном руководстве партии Бишопом и Кордом. По вопросу о совместном руководстве 25 сентября было проведено голосование: 10 членов ЦК высказались „за“, 1 „против“ и 2 воздержавшихся (Бишоп и Уайтмен). Следует отметить, что Б. Корд не присутствовал на заседвнии, уйдя из ЦК ещё в 1982 году . Однако в ходе своей заграничной поездки в Европу в сентябре-октябре премьер-министр отказался выполнить данное решение. Тогда 12 октября 1983 М. Бишоп был смещён со всех постов и на следующий день арестован. Власть перешла в руки группы Корда—Остина. В течение недели Бернард Корд фактически возглавил правительство Гренады, хотя формально не объявлял себя премьер-министром.

19 октября 1983 сторонники Бишопа во главе с министром иностранных дел Уайтменом освободили экс-премьера. Они захватили Форт Руперт — главную базу гренадской армии. Правительственные силы атаковали Форт Руперт, захватили Бишопа и семерых его сторонников, в том числе Уайтмена и министра образования Жаклин Крефт. Все они, включая беременную (по некоторым данным, не получившим официального подтверждения) Крефт, были убиты на месте. Командир подразделения, штурмовавшего Форт Руперт, лейтенант Каллистус Бернард лично расстрелял Мориса Бишопа.

Вечером 19 октября по гренадскому радио выступил генерал Хадсон Остин. В своей речи (начатой словами «Братья и сёстры!», что создавало известную аллюзию) Остин обвинил Бишопа в «связях с контрреволюционерами» и намерении «уничтожить руководство партии», сообщил о его расстреле, объявил о роспуске PRG и создании Революционного военного совета (RMC). Начались повальные аресты сторонников Бишопа. Политбюро и ЦК Нового движения ДЖУЭЛ (при заметно поредевшем составе) и командование PRA выразили поддержку перевороту со ссылкой на заветы Ленина. Была сделана ставка на установление открытой военной диктатуры. Главные организаторы переворота и руководители RMC — Корд, Остин, Лэйн, Джеймс, Корнуолл, Страуд, Венту — принадлежали к группе OREL.

Кровопролитие и убийство премьера Бишопа стало поводом для американского вторжения, начавшегося 25 октября 1983. Режим был свергнут. Корд, Остин и их сподвижники арестованы и переданы в руки новых властей Гренады. Суд приговорил большинство из них к смертной казни с заменой на длительные сроки заключения. Новое движение ДЖУЭЛ перестало существовать.

Попытка политического ремейка 
В июне 1984 года бывшие члены ЦК NJM и PRG Кендрик Радикс и Джордж Луисон создали Патриотическое движение имени Мориса Бишопа (MBPM). Радикс и Луисон поддерживали Бишопа в октябрьском конфликте 1983, были арестованы 19 октября и освобождены американцами.

MBPM выступало с ортодоксально-марксистских позиций. Общественной поддержки партия не имела, на выборах собирала незначительное количество голосов, в парламенте представлена не была.

MBPM просуществовало до 2002 года, когда последний его лидер Терренс Марришоу присоединил партию к Народному лейбористскому движению Фрэнсиса Алексиса. Интересно, что антикоммунист Алексис в период правления NJM был решительным противником Бишопа и его режима.

Литература и источники 
 д.ист. н. Э. Нитобург. Вехи революции // «Новое время», № 47 от 19.11.1982. стр.24-25
 Гренада строит новую жизнь (интервью с премьер-министром Гренады Морисом Бишопом) // «Латинская Америка», № 1, 1983. стр.81-95
 Ричард Джекобс. Революционный процесс на Гренаде // «Латинская Америка», № 6, 1983. стр.33-49
 Ann Elizabeth Wilder. The Grenada Revolution online

Примечания 

Политические партии, основанные в 1973 году
Исчезли в 1983 году
Политические партии Гренады
История Гренады
Леворадикальные организации
Гренада
Бывшие политические партии
Социалистический интернационал